Pajarete puede referirse a:

 Pajarete, licor producido mediante la combinación de vino con arrope de uva.
 Pajarete (bebida jalisciense), bebida alcohólica originaria de Jalisco (México) compuesta por leche bronca, chocolate y alcohol de caña.